IM:
 IM – Komunikator internetowy
 Internet Maker – magazyn komputerowy
 IM – Mistrz międzynarodowy (z ang. International Master) – tytuł nadawany szachistom (zob. mistrz międzynarodowy) oraz brydżystom (zob. tytuły klasyfikacyjne w brydżu sportowym)
 IM – chiński producent samochodów elektrycznych

Im:
 Im – część urojona liczby zespolonej w postaci algebraicznej
 Im ƒ – obraz funkcji ƒ w matematyce

.im:
 .im – domena internetowa przypisana dla Wyspy Man.

i.m.:
 i.m. – łaciński skrót domięśniowego podania leku (in musculum)